Die Abkürzung VEI steht für:
 Vulkanexplosivitätsindex, eine logarithmische Skala von 0 bis 8 zur Angabe der Stärke eines Vulkanausbruchs
 Verhaltens- und Erlebensinventar, ein multidimensionaler klinischer Selbstbeurteilungsbogen für Erwachsene

VE-I steht für:
 , ISO-3166-2-Code des venezolanischen Bundesstaates

VEI

en:VEI